Albert Costa (tennisser) (1975), Spaans tennisser.
 Albert Costa (coureur) (1990), Spaans autocoureur.